Koto puede referirse a:
 Koto, grupo italiano/holandés de synth pop
Koto, instrumento musical japonés;
Koto, vestuario típico de Surinam;
Kōtō, un barrio de Tokio;
Sasameki Koto, una serie de manga y anime.
Koto , Carijona o Huaque, pueblo indígena de Colombia.